Cowden kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cowden, England, ort, Kent, 
 Cowden, Skottland – en ort i Perth and Kinross, Skottland

USA 

 Cowden (ort i USA), Illinois, Shelby County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar